Эссур Якобсен (; род. 27 июля 1976 года в Тофтире, Фарерские острова) — бывший фарерский футболист, нападающий, наиболее известный по выступлениям за клуб «Б68».

Карьера 
Эссур является воспитанником «Б68» из его родной деревни Тофтир. Он дебютировал за эту команду 6 апреля 1994 года в матче кубка Фарерских островов против клуба «Б36». 15 мая того же года форвард сыграл свою первую игру в чемпионате Фарерских островов: это была встреча с «ЭБ/Стреймур». Всего в своём дебютном сезоне Эссур принял участие в 2 матчах фарерского первенства. 15 сентября 1996 года во встрече с «Б71» он забил свой первый гол за «Б68». С сезона-1997 нападающий начал регулярно появляться в основном составе тофтирского коллектива. В 1998 году он провёл свой самый продуктивный сезон в фарерской премьер-лиге, отличившись 3 раза в 14 матчах. 

В 2001 году Эссур перестал попадать в состав «Б68», сыграв всего в 2 играх первой половины сезона. Вторую половину он провёл на правах аренды в «Б36», однако не пригодился первой команде «чёрно-белых» и потому выступал за её дублирующий состав в первом дивизионе. Вернувшись в «Б68», Эссур дебютировал в еврокубках: 29 июня 2002 года в матче кубка Интертото против «Санкт-Галлена» он заменил Олейфа Йоэнсена на 85-й минуте. По итогам сезона-2004 «Б68» опустился в первый дивизион, но Эссур не покинул родной клуб. В 2005 году он помог ему оформить быстрое возвращение в высший фарерский дивизион, приняв участие в 16 встречах первой лиги и забив в них 7 голов. В сезоне-2006 «Б68» снова понизился в классе, а нападающий принял решение завершить выступления на высоком уровне после его окончания. 

Форвард не расстался с футболом насовсем: в 2007 и 2010 годах он поддерживал форму в дублирующем составе «Б68», а в 2011 году присоединился к клубу второго дивизиона «Ундри». За полтора сезона, проведённых в составе «орлов», Эссур принял участие в 12 матчах. Затем он вернулся в дубль «Б68» и 26 августа 2012 года сыграл за него свой прощальный матч со второй командой «ЭБ/Стреймур».

Статистика выступлений

Достижения

Командные 
 «Б68»
 Победитель первого дивизиона (1): 2005

 «Б68 II»
 Победитель второго дивизиона (1): 2007

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Faroesoccer 
 Профиль на Soccerway 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Б-68»
Игроки ФК «Ундри»